Osoby o nazwisku Holmes:
 Alfonso Romero Holmes – szachista
 Arthur Holmes – brytyjski geolog i geofizyk
 Ashton Holmes – amerykański aktor
 Burton Holmes – amerykański podróżnik i fotograf
 Edwin Holmes – brytyjski astronom
 Elizabeth Holmes – założycielka firmy Theranos
 Katie Holmes – aktorka
 Nick Holmes – wokalista grupy Paradise Lost
 Steve Holmes – aktor

Postacie fikcyjne:
 Sherlock Holmes – bohater powieści i opowiadań kryminalnych sir Artura Conan Doyle'a.

Gminy w USA:
 Holmes (ang. Holmes Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Menominee
 Holmes (ang. Holmes Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Sheridan
 Holmes (ang. Holmes Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Crawford
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Holmes (ang. Holmes County) – w stanie Floryda
 hrabstwo Holmes (ang. Holmes County) – w stanie Missisipi
 hrabstwo Holmes (ang. Holmes County) – w stanie Ohio
W Wielkiej Brytanii:
 Holmes – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)

Zobacz też 
 2015: Pan Holmes